Moosen steht für:

Ortsteil in Bayern;
 Moosen (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim
 Moosen (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg
 Moosen (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Moosen (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting
 Moosen (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting
 Moosen (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Moosen (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim
 Moosen (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim
 Moosen (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim
 Moosen (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land
 Moosen (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim
 Moosen (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn
 Moosen (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Moosen (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein
 Moosen (Tyrlaching), Ortsteil der Gemeinde Tyrlaching, Landkreis Altötting
 Moosen (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein
 Moosen (Vils), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding
 Moosen (Zangberg), Ortsteil der Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn

Orte in Österreich:
 Moosen (Gemeinden Brixen, Westendorf), Ort bei Brixen und Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Moosen (Gemeinde Kramsach), Dorf in der Gemeinde Kramsach, Bezirk Kufstein, Tirol
 Moosen (Gemeinde Uttendorf), Ort bei Uttendorf, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Moosen (Gemeinde Rauris), Weiler in der Gemeinde Rauris, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Mosen
 Mohsen
 Kloster Moosen